KUOW est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis faisant référence à :
 , station de radio (1340 AM) basée à Tumwater, dans l'État de Washington ;
 , station de radio (94,9 FM) affiliée au réseau public NPR et basée à Seattle, dans l'État de Washington.